Konjsko Brdo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Perušić, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 153 stanovnika te 55 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Slavko Štimac, hrvatski i srpski glumac.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Perušić